Lindstrom kan avse:

 Lindstrom, Minnesota – en amerikansk småstad
 Lindstrom – ett efternamn förekommande bland svenskättlingar utanför Sverige, se Lindström
 Biff à la Lindström – en köttfärsbiff

Se även 
 Lindstrom Lake
 Lindstrom Peak

en:Lindstrom
ja:リンドストローム
ru:Линдстрём